MBI puede hacer referencia a:
 Abreviatura de Management buy-in, tipo de adquisición de una empresa;
 Abreviatura de Misil balístico intercontinental;
 Maslach Burnout Inventory, instrumento utilizado para evaluar la prevalencia del Síndrome de Burnout.